Agip (Azienda Generale Italiana Petroli) — коммерческий бренд итальянской группы Eni S.p.A. — одной из крупнейших мировых нефтяных компаний.

История 
Изначально промышленность Италии в качестве энергии потребляла уголь. Угольные месторождения были скудными, а сам уголь плохого качества. Вследствие этого, правительство искало методы получения энергии из иных источников.

В 1924 году компания  и Министерство экономики Италии подписали соглашение о поиске нефти в регионе Эмилия-Романья и на Сицилии на территории площадью 40 000 км2.

Идея совместной компании не получила поддержки в стране.

3 апреля 1926 года правительство Италии создало компанию «Agip». 

Компании принадлежал нефтеперерабатывающий завод в Риеке. В 1936 году компания приобрела нефтеперерабатывающий завод  в Порто Магера (Венеция). Вскоре компания создала дочернюю компанию .

Первую скважину «Agip» пробурила в 1959 году. 

В 1991 году «Agip» стала первым иностранным брендом, открывшим свою АЗС в СССР.

В 2006 году объёмы розничной торговли продуктов нефтепереработки под маркой «Agip» достигли 8,66 миллионов тонн. Agip ведёт деятельность на розничном рынке топлива в Москве, а также на рынке смазочных материалов по всей России.

Логотип компании — шестиногая огнедышащая собака, символизирующая «энергию». Автора логотипа определили только по прошествии тридцати лет после его создания. Официально доказать, что автор знака — Луиджи Броджини, удалось только благодаря признанию его сына.

Казахстанское подразделение «Agip» является аккредитованным центром по проведению курсов NEBOSH в области охраны труда и техники безопасности.

Примечания

Литература 
 

Транснациональные корпорации
Компании розничной торговли Италии
Компании по алфавиту
Появились в 1926 году в Италии